Zapusta peut désigner en Pologne :

 Zapusta, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Zapusta, village de la voïvodie de Mazovie